Jaworzno ist Name folgender polnischer Orte:
 Jaworzno, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Jaworzno (Rudniki), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Rudniki